«Молодой театр» — название нескольких театров:

 Молодой театр (Леся Курбаса) (1917—1919).
 Молодой украинский театр (Одесса, 1918) (Лесь Курбас, Гавриил Гловацкий).
 Молодой театр. Петроград, Ленинград:1923-1927, режиссер В. Н. Соловьев; 1928—1932, режиссёр С. Э. Радлов (Б. А. Смирнов, Н. К. Черкасов, Б. П. Чирков).
 Украинский молодой театр «Заграва» — театральная труппа Западной Украины (1933—1938).
 Ленинградский государственный драматический ансамбль «Молодой театр» (Ленинград, 1975—1989) (Татьяна Григорьева, Валерий Смирнов (В. Смирнов-Рыжалов), Семён Спивак, Владимир Матвеев, Наталья Суркова, Кирилл Чернозёмов).
 Киевский академический Молодой театр (осн. 1979 год).